М-101Т «Гжель» — ближнемагистральный пассажирский самолёт, разрабатывавшийся в ОКБ Мясищева с 1989 года по 2002 год. Первый полёт 1995 год. Выпускался на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». Производство прекращено, выпущено 26 самолётов, из них 4 прототипа и 22 серийных. 

Самолёт предназначен для бизнес-авиации и использования в качестве авиатакси.

Лётно-технические характеристики

Происшествия 
 12 сентября 2001 года на аэродроме Лётно-исследовательского института им. М. М. Громова в Жуковском при выполнении очередного полёта по программе сертификационных испытаний у самолёта разрушился руль высоты, и он стал неуправляемым. Пилот Олег Щепетков успел выпрыгнуть, а второй пилот Александр Бесчастнов, уводя падающий самолёт от домов, погиб; звание Героя Российской Федерации присвоено 9 июля 2002 года посмертно.

Примечания

Ссылки 

 Мясищев-101Т «Гжель» на сайте «Уголок неба»
 Реестр самолётов М-101

Самолёты Мясищева
Самолёты лёгкой и сверхлёгкой авиации России
Пассажирские самолёты
Самолёты России
Предсерийные самолёты и прототипы